Марино-Поле — название населённых пунктов в Болгарии:

 Марино-Поле — село в Благоевградской области.
 Марино-Поле — село в Пловдивской области.